Alaeddine Yahia (ur. 26 września 1981 w Colombes we Francji) – tunezyjski piłkarz grający na co dzień we francuskim klubie SM Caen.

Kariera klubowa 
Alaeddine Yahia ma 185 cm wzrostu, może grać na pozycji obrońcy, jak i pomocnika.
Yahia przyszedł do OGC Nice z innego francuskiego klubu CS Sedan. Wcześniej był zawodnikiem CS Louhans-Cuiseaux, En Avant Guingamp, Southampton F.C., AS Saint-Étienne, OGC Nice i RC Lens.

Stan na: 13 grudzień 2014 r.

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Tunezji w piłce nożnej
Piłkarze CS Louhans-Cuiseaux
Piłkarze En Avant Guingamp
Piłkarze AS Saint-Étienne
Piłkarze Southampton F.C.
Piłkarze CS Sedan
Piłkarze OGC Nice
Piłkarze RC Lens
Piłkarze SM Caen
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2004
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2006
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006
Urodzeni w 1981
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Tunezyjscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Colombes